Констанция Венгерская (; ) — венгерская принцесса из династии Арпадов, дочь короля Венгрии Белы III и Агнессы Антиохийской, супруга короля Чехии Пршемысла Отакара I.

Происхождение 
Констанция была младшей дочерью короля Венгрии Белы III и его первой жены, антиохийской княжны, Агнессы. По отцовской линии была внучкой Гезы II и Ефросиньи Киевской. По материнской линии приходилась внучкой Рено де Шатийону и антиохийской княгине Констанции.

Брачные планы 
24 мая 1189 года германская армия под командованием императора Священной Римской империи Фридриха Барбароссы, направляющаяся в Третий крестовый поход, вступила в пределы Венгрии. Король Бела III лично не решился участвовать в крестовом походе, но оказывал Фридриху знаки искреннего расположения. Кроме того, состоялась помолвка 9-летней Констанции, младшей дочери Белы, и 22-летнего Фридриха Швабского, сына  Барбароссы.

Фридрих отправлялся в поход вместе с отцом. В 1190 году после гибели императора, он принял командование на себя. Пройдя через Антиохийское княжество остатки его армии соединилась с христианским войском под Акрой. Но 20 января 1191 года Фридрих умер от малярии при осаде крепости Акры.

Замужество 
В 1199 году Констанция вышла замуж за чешского короля Пржемысла Оттокара I. Оттокар был старше жены на двадцать пять лет и только что развёлся с Адельгейдой Мейсенской. Первый брак был расторгнут под предлогом кровного родства, несмотря на то, что супруги прожили вместе двадцать лет и у них было четверо детей. Адельгейда не хотела отказываться от своих прав и послала жалобу Папе Иннокентию III о незаконности расторжения своего брака. В 1205 году она даже ненадолго вернулась в Прагу. Незадолго до этого в браке Оттокара и Констанции наступил кризис, в результате несчастного случая погиб их единственный сын Вратислав. Констанция была удалена от двора. Уже в изгнании она родила сына Вацлава, названного так в честь Вацлава Святого. Оттокар незамедлительно объявил его своим наследником. Папский суд признал развод Адельгейды и Оттокара состоявшимся, и Констанции было разрешено вернуться к мужу. Адельгейда продолжала требовать пересмотра дела. Процесс тянулся до самой её смерти в 1211 году.

Констанция же за время брака родила Оттокару девять детей.

Дети 
 Вратислав (ок. 1200—1204), умер в детстве.
 Юдифь (Юдитта) (ок. 1202—1230), замужем за герцогом Каринтии Бернардом, имела четверо детей.
 Анна (ок. 1204—1265), замужем за Генрихом II Набожным, имела десять детей.
 Агнесса (1203—1211), умерла в детстве.
 Вацлав I (1205—1253), будущий король Чехии в 1230 — 1253 годах. Был женат на Кунигунде Гогенштауфен, имел пятеро детей.
 Владислав (1207—1228), маркграф Моравский в 1222—1228 годах. Женат не был и детей не имел.
 Пржемысл (1209—1239), маркграф Моравский в 1228—1239 годах. Был женат на Маргарите Меранской, внучке Фридриха Барбароссы, детей не имел.
 Божена (Вильгельмина) (1210—1281) (предполагается дочерью Констанции и Оттокара)
 Агнесса (1211—1282), была помолвлена с Генрихом Гогенштауфеном, а после — с императором Фридрихом II, но предпочла посвятить жизнь Богу. Стала основательницей женского монастыря клариссинок в Праге. Канонизирована Папой Иоанном Павлом II в 1989 году.

Общественная деятельность 
Об общественной деятельности Констанции свидетельствуют многочисленные документы подписанные ею наравне с мужем. Сохранились также её прошения мужу о пожертвованиях на различные цели.

Последние годы жизни 
В декабре 1230 года умер Оттокар. После его смерти Констанция основала монастырь Порта Коели в Моравии. Там она провела в уединении последние годы своей жизни. Умерла Констанция 6 декабря 1240 года, пережив мужа на десять лет.

Генеалогия

Примечания

Литература 
 Успенский Ф. И. «История крестовых походов», СПб., 1900—1901
 Peter Csendes: Philipp von Schwaben. Ein Staufer im Kampf um die Macht. Primus Verlag, Darmstadt 2003, Seite 110, 185
 Hansmartin Decker-Hauf: Die Zeit der Staufer. Geschichte — Kunst — Kultur. Katalog der Ausstellung, Stuttgart 1977, Band III, Seite 355
 Jörg K. Hoensch: Premysl Otakar II. von Böhmen. Der goldene König. Verlag Styria, Graz Wien Köln 1989, Seite 14, 16, 19, 70
 Jiri Kuthan: Premysl Ottokar II. König, Bauherr und Mäzen. Höfische Kunst im 13. Jahrhundert. Böhlau Verlag, Weimar 1996, Seite 56, 150, 153, 284, 287, 387
 Franz Palacky: Geschichte von Böhmen. 1842 Band II, Seite 61, 71, 77, 91
 Karl Rudolf Schnith: Mittelalterliche Herrscher in Lebensbildern. Von den Karolingern zu den Staufern. Verlag Styria, Graz Wien Köln 1990, Seite 297
 Andreas Thiele: Erzählende genealogische Stammtafeln zur europäischen Geschichte. Band I, Teilband 1, R. G. Fischer Verlag, Frankfurt/Main 1993, Tafel 82
 Andreas Thiele: Erzählende genealogische Stammtafeln zur europäischen Geschichte. Band II, Teilband 2 Europäische Kaiser-, Königs- und Fürstenhäuser II Nord-, Ost- und Südeuropa. R. G. Fischer Verlag, 1994, Tafel 356
 Peter Thorau: Jahrbücher des Deutschen Reichs unter König Heinrich (VII.) Teil I. Duncker & Humblot, Berlin 1998, Seite 243
 Tobias Weller: Die Heiratspolitik des deutschen Hochadels im 12. Jahrhundert. Rheinisches Archiv. Böhlau Verlag, Köln Weimar Wien 2004, Seite 135—136, 178, 190—191, 679—681, 683, 685—686, 816
 Eduard Winkelmann: Jahrbücher der Deutschen Geschichte, Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig. Verlag von Duncker & Humblot Leipzig 1873 Band I Seite 188, 443, 540; Band II Seite 271

Ссылки 
 Письмо Оттокара I Пржемысла и Констанции Венгерской монастырю в Рейхраде
 Западнославянские государства в XI—XIII вв.
 Святая Агнесса как духовный символ «бархатной» революции
 Портрет короля Пржемысла Отакара I
 Могила святой Анежки и чешское счастье
 Предклаштержи у Тишнова — Монастырь Порта Коели

Принцессы Венгрии
Пржемысловичи
Супруги правителей XIII века
Женщины XII века